Brembo S.p.A. – azienda italiana  specializzata nello sviluppo e nella produzione di sistemi frenanti
Brembo – fiume della Lombardia
Brembo – quartiere di Dalmine, comune della Lombardia